Stettenbach ist ein schweizerischer und deutscher Ortsname:
 Stettenbach (Grosswangen), Weiler in der Gemeinde Grosswangen, Kanton Luzern, Schweiz
 Stettenbach, bis 1938 Sdeden, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Zdedy, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen